Dit is een lijst van planetoïden 34701-34800. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (34701) - || 2001 OZ57|| 19 juli 2001 || NEAT
|-
| (34702) - || 2001 OW62|| 20 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34703) - || 2001 OZ67|| 16 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34704) - || 2001 OS80|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (34705) - || 2001 OA81|| 29 juli 2001 || LINEAR
|-
| (34706) - || 2001 OP83|| 27 juli 2001 || NEAT
|-
| (34707) - || 2001 OU86|| 28 juli 2001 || NEAT
|-
| (34708) - || 2001 OG95|| 29 juli 2001 || NEAT
|-
| (34709) - || 2001 OW96|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (34710) - || 2001 OS97|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (34711) - || 2001 OV97|| 25 juli 2001 || NEAT
|-
| (34712) - || 2001 ON103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34713) - || 2001 OO103|| 29 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34714) - || 2001 OB105|| 28 juli 2001 || LONEOS
|-
| (34715) - || 2001 PO12|| 12 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34716) - || 2001 PC14|| 14 augustus 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (34717) - || 2001 PD14|| 14 augustus 2001 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (34718) Cantagalli || 2001 PR8|| 14 augustus 2001 || L. Tesi, A. Boattini
|-
| (34719) - || 2001 PW47|| 13 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34720) - || 2001 PH54|| 14 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34721) - || 2001 QH5 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34722) - || 2001 QF9 || 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34723) - || 2001 QV14|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34724) - || 2001 QM18|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34725) - || 2001 QJ19|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34726) - || 2001 QA25|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34727) - || 2001 QV28|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34728) - || 2001 QM30|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34729) Natalianoel || 2001 QJ42|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34730) Rainajain || 2001 QO45|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34731) Ronitjain || 2001 QU47|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34732) - || 2001 QD48|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34733) - || 2001 QY52|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34734) - || 2001 QS64|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34735) - || 2001 QA69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34736) - || 2001 QG69|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34737) Parkerjou || 2001 QC71|| 18 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34738) Hulbert || 2001 QV1|| 20 augustus 2001 || C. Wolfe
|-
| (34739) Maryalice || 2001 QO75|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34740) Emmakeeler || 2001 QJ77|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34741) Alyssakeirn || 2001 QM77|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34742) - || 2001 QD79|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34743) Kollipara || 2001 QE80|| 16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34744) - || 2001 QS86|| 16 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34745) - || 2001 QV90|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34746) - || 2001 QE91|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34747) - || 2001 QC92|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34748) - || 2001 QN93|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34749) - || 2001 QU93|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34750) - || 2001 QB97|| 17 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34751) - || 2001 QO100|| 22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34752) Venkatkrishnan || 2001 QU105|| 23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34753) Zdeněkmatyáš || 2001 QU0|| 24 augustus 2001 || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| (34754) - || 2001 QG111|| 25 augustus 2001 || C. W. Juels
|-
| (34755) - || 2001 QW120|| 19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34756) - || 2001 QL139|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34757) - || 2001 QX139|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34758) - || 2001 QH148|| 20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34759) - || 2001 QL151|| 23 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34760) - || 2001 QR152|| 26 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34761) - || 2001 QM179|| 28 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34762) - || 2001 QP180|| 25 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34763) - || 2001 QV189|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34764) - || 2001 QZ197|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34765) - || 2001 QG199|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34766) Everettkroll || 2001 QP200|| 22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34767) - || 2001 QV201|| 22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34768) - || 2001 QK221|| 24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34769) Remilabeille || 2001 QB236|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34770) Leyendecker || 2001 QJ243|| 24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34771) Lilauren || 2001 QO252|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34772) Lirachel || 2001 QU257|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34773) - || 2001 QL260|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34774) - || 2001 QX261|| 25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (34775) - || 2001 QL263|| 25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (34776) - || 2001 QC269|| 20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (34777) - || 2001 RH || 6 september 2001 || LINEAR
|-
| (34778) - || 2001 RV6 || 10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34779) - || 2001 RW11|| 10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34780) Nikhillohe || 2001 RB56|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (34781) - || 2001 RK63|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (34782) - || 2001 RV72|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (34783) - || 2001 RB75|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (34784) Lukelong || 2001 RS77|| 10 september 2001 || LINEAR
|-
| (34785) - || 2001 RG87|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (34786) - || 2001 RS87|| 11 september 2001 || LONEOS
|-
| (34787) - || 2001 RG109|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (34788) Samuellossef || 2001 RE114|| 12 september 2001 || LINEAR
|-
| (34789) - || 2001 SC2 || 17 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34790) - || 2001 SA4 || 16 september 2001 || NEAT
|-
| (34791) - || 2001 SU4 || 18 september 2001 || R. A. Tucker
|-
| (34792) - || 2001 SE10|| 20 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (34793) - || 2001 SO12|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34794) - || 2001 SS25|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34795) - || 2001 SB34|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34796) Rheamalhotra || 2001 SW35|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34797) Alicemartynova || 2001 SK38|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34798) - || 2001 SD45|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34799) Mcdonaldboyer || 2001 SQ48|| 16 september 2001 || LINEAR
|-
| (34800) Evanmeade || 2001 SD59|| 17 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten